Le Chardon est un terme générique qui désigne de nombreuses espèces de plantes épineuses appartenant principalement à la famille des Asteraceae.

Chardon peut aussi faire référence à :

Patronymes 
 
 Gabrielle Debillemont-Chardon (1860-1957), peintre miniaturiste française. 
 Henri Chardon (1861-1939), haut fonctionnaire français.
 Louise Chardon (1876-?) est une prostituée et écrivaine française.
 Mathias Chardon (1695-1771), historien de la liturgie catholique.
 Simon Chardon de La Rochette (1753-1814) est un philologue et bibliographe français.

Toponymes

Europe 
 .
 .
 Chardon-Lagache est une station du métro de Paris, sur la ligne 10.

États-Unis 
 Chardon est une petite ville de l'État de l'Ohio.

Symboles et ordres 
 Le chardon lorrain est un des symboles de la région lorraine.
 L'ordre de Notre-Dame du Chardon est un ordre honorifique institué en  par Louis II.
 Le chardon aux ânes est l'emblème de l’Écosse.
 L'Ordre du Chardon (Order of the Thistle) est un ordre de chevalerie écossais créé en 1687 par Jacques II.

Serrurerie 
 Chardon, en serrurerie, désigne des pointes, crochets et dards de fer rivés sur des barres de fer plat ou de fer carré chantournées, que l'on place aux côtes des grilles ou scellées dans des murs pour défendre le passage.

Œuvres 
 Le Chardon et le Tartan (Outlander) est une série littéraire écrite par la romancière américaine Diana Gabaldon.
 Le Chardon et le Tartan (Outlander) est le premier roman de la série littéraire homonyme écrite par la romancière américaine Diana Gabaldon.

Autres 
 Chardon S.A. était une entreprise de carrosserie et de sellerie française.
 Le chardon, bonbon de chocolat dont la forme évoque le capitule de la plante éponyme, éventuellement coloré et fourré avec différentes liqueurs.
 Le Dépôt En Chardon est un dépôt des trams et de bus des Transports publics genevois.